Léris est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine de Léris (1723-1795), historien du théâtre et polygraphe français ;
 Claire Josèphe Hippolyte Léris (1723-1803), actrice française ;
 Mehdi Léris (1998-), footballeur franco-algérien ;
 Robert Léris (1928-2009), sculpteur français ;

Prénom 
Léris est un prénom notamment porté par :
 Léris Moukagni (1986-), coureur cycliste gabonais.

Patronyme français